Santópolis do Aguapeí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santópolis do Aguapeí (ort), São Paulo, 
 Santópolis do Aguapeí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar